Парламентские выборы в Южной Африке проходили 30 марта 1966 года для избрания 166 депутатов Палаты собраний. Национальная партия под руководством Хендрик Фервурд ещё более укрепила свои позиции в парламенте, получив 126 из 170 мест. 

Впервые Национальная партия получила большинство в 2/3 голосов. Основная оппозиционная Объединённая партия, хотя и увеличила количество голосов избирателей в свою пользу, тем не менее, значительно снизила своё парламентское представительство.

Количество мест для белых избирателей в Южной Африке было увеличено со 150 до 160 в соответствие с Конституционной поправкой от 1965 года.

Результаты 
Количество зарегистрированных избирателей было 1 901 479. Было подано 1 302 151 голосов (из них 7 494 недействительных).

Примечания 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1966 год в ЮАР
Март 1966 года